Příjmení McDonnell nosí více významných osobností:

 Alexander McDonnell (1798–1835) – irský šachový mistr
 John McDonnell (* 1951) – britský politik
 Mary McDonnellová (* 1952) – americká herečka